Henry Conway kan syfta på bland andra:

* Henry Seymour Conway (1721–1795), brittisk militär och politiker
 Henry Wharton Conway (1793–1827), amerikansk politiker